Rutschke ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Rutschke (1926–1999), deutscher Ornithologe und Buchautor 
 Herbert Rutschke (1905–1978), deutscher Politiker (KPD/SED), Widerstandskämpfer und Gewerkschafter (FDGB)
 Wolfgang Rutschke (1919–1996), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (FDP/DVP), MdB